Liechtensteins curlingteam (mannen)
Liechtensteins curlingteam (vrouwen)